Eleonora Sabaudzka  (1280 – 1324) była hrabianką Sabaudzką.

Życiorys 

Była córką hrabiego Amadeusza V Sabaudzkiego i jego pierwszej żony Sybilli Bauge .

Amadeusz V Wielki traktował małżeństwa dzieci jako narzędzie własnej polityki, tworzenie sojuszy we własnej dynastii i z innymi domami panującymi w Europie. Zgodnie z wolą ojca Eleonora wyszła trzy razy za mąż. 

Pierwsze małżeństwo zawarła z Wilhelmem I Chalone  (1270 - 9 sierpnia 1304), hrabią Auxerre i Tonnerre, 12 stycznia 1292, po otrzymaniu w 7 stycznia 1291 dyspensy od papieża. Ze związku narodziło się dwoje dzieci:
 Jan II  (1292?-1362), następca ojca, hrabia Auxerre;
 Joanna  (1300- 26 października 1360), hrabina Tonnerre, wyszła za Roberta Burgundzkiego .
Wilhelm został zabity w 1304, więc Eleonora, w rok później, wyszła za Dreux IV Mello , pana Lormat, Château-Chinon i Sainte-Hermine, wdowca po Joannie Toucy , z którą miał córkę Joannę . Eleonora urodziła mężowi jeszcze jedną córkę:
 Małgorzata  (po 1305-1350), wyszła za Maurycego VII , pana Craon, a następnie za Jana II Chalon  pana Arlay.
Ponownie owdowiawszy w 1317, Eleonora zawarła trzeci związek, kilka miesięcy później, z Janem I, hrabia Forez . Nie mieli dzieci. Małżeństwo zakończyła śmierć Eleonory w 1324.

Rodowód

Przypisy

Powiązane artykuły 
 Dynastia sabaudzka

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1324
Urodzeni w 1280